Koschitz steht für:
 Alexander Jewgenjewitsch Porai-Koschiz (1877–1949), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Jewgeni Alexandrowitsch Porai-Koschiz (1907–1999), russischer Festkörperchemiker und Hochschullehrer
 Julia Koschitz (* 1974), österreichische Schauspielerin
 Košice u Nepoměřic, Gemeinde im Okres Kutná Hora, Tschechien
 Košice u Soběslavi, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Michail Alexandrowitsch Porai-Koschiz (1918–1994), russischer Chemiker, Kristallograf und Hochschullehrer